Ненад Јовановић може да се односи на:

 Ненад Јовановић (1973), српски писац
 Ненад Јовановић (1988), српски фудбалер
 Ненад Јовановић (1997), српски фудбалски голман
Ненад Јовановић (1907 — 1957), српски и југословенски дипломата
Ненад Јовановић (1961-2015), српски гитариста